Roberto Bautista Agut var regerande mästare men valde att istället tävla i ATP Cup.

Andrey Rublev vann titeln efter att ha besegrat Corentin Moutet med 6–2, 7–6(7–3) i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser

Lottning
Kvallottning

Qatar ExxonMobil Open 2020 – Singel
Singel